Bertil Sandström (1887-1964), cavalier suédois ;
Ingvar Sandström (né en 1942), fondeur suédois ;
Jan Sandström (né en 1954), compositeur suédois ;
Johan Wilhelm Sandström (1874-1947), océanographe et météorologue suédois ;
Sven-David Sandström (1942-2019), compositeur suédois ;
Tomas Sandström (né en 1964), joueur de hockey sur glace suédois.